

Коунмо Тауншип — селище в окрузі Кембрія, штат Пенсільванія
 Коунмо Тауншип — селище в окрузі Індіана, штат Пенсильванія
 Коунмо Тауншип — селище в окрузі Сомерсет, штат Пенсильванія